Dubé est un nom propre français qui peut faire référence à :

Localisation du patronyme 
Dubé est un patronyme originaire de l'ouest de la Francemais est surtout porté en Amérique du Nord.

Patronyme 

 Charles Dubé, auteur-compositeur-interprète québécois ;
 
 Claire L’Heureux-Dubé (1927-), juge canadienne ;
 Danielle Dubé, écrivaine canadienne ;
 Dany Dubé (1961-), journaliste, animateur de télévision et animateur de radio canadien ;
 Dillon Dubé (1998-), hockeyeur professionnel canadien ;
 Fernand Dubé (1928-), homme politique canadien ;
 Hugo Dubé (1965-), acteur canadien ;
 Jean Dubé (1981-), pianiste français ;
 Jean-Eudes Dubé (1926-), homme politique canadien ;
 Jessica Dubé (1987-), patineuse artistique canadienne ;
 Marcel Dubé (1930-2016), dramaturge canadien ;
 Mattie Dubé (1854-1944), peintre américaine ;
 Normand Dubé (1951-), hockeyeur professionnel Québécois ;
 Paul-Léon Dubé (1892-1984), homme politique canadien ;
 René Dubé (1960-), personnalité politique québécoise ;
 Rodolphe Dubé (1905-1985), appelé François Hertel, prêtre catholique, poète, philosophe, essayiste, professeur et mémorialiste canadien ;
 Théodore Dubé (1861-1943), peintre français, époux de Mattie ;
 Yanick Dubé (1974-), joueur de hockey sur glace canadien.

Maladie 
 Syndrome de Birt-Hogg-Dubé

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme québécois